El término Carabobo puede referirse a:

 Batalla de Carabobo (1814), primera batalla de Carabobo.
 Batalla de Carabobo (1821), segunda batalla de Carabobo.
 Carabobo, un estado venezolano.
 Carabobo, una antigua provincia venezolana.
 Carabobo, una estación de subte de Buenos Aires.
 Carabobo, una avenida de la Ciudad de Buenos Aires.
 Carabobo, una avenida de Medellín.
 Gran Estado Carabobo, un antiguo estado venezolano.
 Parque Carabobo, una plaza en Caracas.
 Carabobo Fútbol Club, club de fútbol de Valencia (Venezuela).